Polena ist der Name folgender Orte:

 Polena (Gemeinde Sittersdorf), Ortschaft von Sittersdorf, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Poleň, Gemeinde im Okres Klatovy, Tschechien; deutsch Pollin, auch Polin, Polen oder Polena